Guárico puede referirse a:

 Guárico, estado de Venezuela;
 Provincia de Guárico, antigua entidad territorial venezolana, precedente del actual estado;
 Punta Guárico, situada entre las provincias de Holguín y Guantánamo, en Cuba;
 Río Guárico, sobre los llanos venezolanos;
 Embalse del Guárico, ubicado en la cuenca del río homónimo;
 Parroquia Guárico, localidad del estado Lara, Venezuela;
 Cabo Haitiano, ciudad haitiana llamada inicialmente Guárico.
 Sambucus canadensis, también conocida como Guárico.